Castelleone (Lombardije), een gemeente in de Italiaanse regio Lombardije
Castelleone (Deruta), een plaats in de Italiaanse gemeente Deruta